Le terme « haricot » désigne plusieurs plantes appartenant à différents genres de la famille des légumineuses (Fabaceae) : Phaseolus, Vigna, Psophocarpus, Calia  et Canavalia. Il désigne aussi le haricot de mer, nom vernaculaire de l'algue Himanthalia elongata. 

Il désigne également la partie comestible de ces plantes, généralement les graines, consommées comme haricots secs (appelés fèves au Canada), mais aussi chez certaines espèces les gousses, récoltées avant maturité (haricots verts et fèves, notamment).

Caractéristiques communes 

Les points communs des différents genres de Fabaceae, usuellement confondus sous le nom de « haricot », sont les suivants :
 ce sont des plantes herbacées annuelles à port grimpant ou nain,
 leurs fruits sont des gousses,
 leurs graines sont riches en amidon (féculents) et en protéines, et ont une forme oblongue, plus ou moins allongée et souvent réniforme, 
 ce sont des fixatrices d'azote.

La tradition culinaire distingue parmi eux de grands groupes selon leur aspect et leur usage : haricot blanc, haricot rouge ou encore haricot vert.

Les différentes espèces de « haricots »

genre Phaseolus

Haricot commun 
Le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est une espèce de plantes annuelle, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Couramment cultivée, il joue un rôle important dans l'alimentation humaine comme source d'amidon (féculent) et de protéines. Le terme « haricot » désigne aussi ces parties consommées, les graines (haricots secs) ou les gousses, appelées alors haricot vert ou « mange-tout ».

Haricot d'Espagne 
Le haricot d'Espagne  (Phaseolus coccineus) est une plante herbacée vivace cultivée comme fleur de jardin, appréciée pour ses fleurs rouge écarlate s'épanouissant en été, ou pour certaines variétés comme légume pour leurs graines comestibles.

Haricot de Lima 
Le haricot de Lima (Phaseolus lunatus) est une plante herbacée annuelle cultivée dans les pays chauds pour ses graines consommées comme légume à l'instar du haricot commun.

Haricot tépari 
Le haricot tépari (Phaseolus acutifolius) est une plante herbacée de milieux secs, originaire du sud de l'Amérique du Nord et cultivé depuis  l'époque précolombienne par les populations amérindiennnes à des fins alimentaires et fourragères.

genre Vigna

Haricot à l’œil noir, niébé 
Le haricot à l’œil noir ou niébé est une plante annuelle ou vivace, du genre Vigna originaire d'Afrique tropicale, dont plusieurs sous-espèces sont cultivées comme plantes alimentaires pour leurs graines, proches des haricots, ou pour leurs gousses.

Haricot adzuki 
Le haricot adzuki (Vigna angularis) est une plante annuelle grimpante largement cultivée en Asie orientale pour ses graines comestibles. C'est l'une des espèces de haricots rouges les plus savoureuses et les plus consommées tant en cuisine qu'en pâtisserie asiatique.

Haricot caracolle 
Le haricot caracolle (Vigna caracalla) est une plante grimpante originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, cultivée à des fins ornementales.

Haricot-kilomètre 
La haricot kilomètre (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) est une plante herbacée grimpante, cultivées comme plante potagère pour ses gousses et graines comestibles. Elle peut être plantée avec le maïs qui lui sert de tuteur.

Haricot mat 
Le haricot mat, ou haricot papillon (Vigna aconitifolia), est une plante annuelle résistant à la sécheresse. Cette plante herbacée, aux petites fleurs jaunes et aux feuilles profondément lobées, est cultivée dans les régions arides de l'Asie méridionale pour ses minuscules graines comestibles, dont la couleur varie du brun clair au brun rougeâtre foncé.

Haricot mungo  
Le haricot mungo, ou ambérique vert (Vigna radiata), est une plante annuelle originaire du sous-continent indien et cultivée comme plante potagère pour ses graines consommées comme légume à l'instar du haricot commun. C'est un ingrédient courant de la cuisine chinoise.

Haricot riz  
Le haricot riz (Vigna umbellata) est une plante herbacée  originaire d'Asie tropicale, cultivée notamment en Chine pour ses petites graines à des fins alimentaires.

Haricot urd  
Le haricot urd (Vigna mungo) est une plante cultivée en Asie méridionale. Elle est largement utilisée pour préparer le dal à partir des graines décortiquées, entières ou cassées.

Autres genres

Haricot sabre 
Le haricot sabre (Canavalia gladiata) est une plante cultivée dans les régions tropicales et subtropicales d'Afrique et d'Asie. Ses gousses vertes et ses graines immatures sont consommées comme légumes cuits.

Haricot ailé 
Le haricot ailé, ou pois carré (Psophocarpus tetragonolobus), est une espèce de plante tropicale originaire de  Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle pousse abondamment dans les zones équatoriales chaudes et humides et est l'une des meilleures fixatrices de l'azote. Toutes ses parties sont comestibles.

Haricot mescal 
Le haricot mescal (Calia secundiflora) est une espèce d'arbuste originaire d'Amérique du Sud utilisé comme plante ornementale et plante hallucinogène.

Haricot dans la culture populaire

Foires 
Diverses événements sur le thème du haricot se déroulent régulièrement. Par exemple en France, la « foire aux haricots » d'Arpajon, la « fête du Haricot » à Soissons, la « fête de la mojhette » à Pont-l'Abbé-d'Arnoult et communes avoisinantes

Objets 

En médecine, un haricot est un petit bassin portatif en forme de haricot, utilisé dans les hôpitaux et autres cabinet médicaux.

Le jelly bean, ou bonbon haricot en français, est une confiserie à base de sucre, en forme de haricot sec et généralement parfumée aux fruits.

Bohnanza est un jeu de société créé par Uwe Rosenberg en 1997, qui consiste à faire des bénéfices en vendant des haricots que l'on a préalablement plantés dans un de ses 2 champs.

Arts visuels 

Le Mangeur de haricots, ou Le Mangeur de fèves (en italien : Mangiafagioli) est une peinture de l'artiste baroque italien Annibale Carracci, datant des années 1580-1590 et conservé dans la galerie du Palais Colonna de Rome.

Fiction 

Jack et le Haricot magique () est un conte populaire anglais. Il a été adapté plusieurs fois, notamment dans :
 Jack et le Haricot magique, film américain (1917) ;
 Jack and the Beanstalk, court métrage d'animation américain (1922) ;
 Jack et le Haricot magique, mini-série américaine (2001) ;
 Jack et le Haricot magique, téléfilm américain (2010).

Mr Bean (qui pourrait se traduire par Monsieur Haricot en français) est une série télévisée britannique en 14 épisodes de 24 minutes, créée par Rowan Atkinson et Richard Curtis.

Les Schtroumpfs et les Haricots mauves est le trente-cinquième album de la série de bande dessinée Les Schtroumpfs originellement créée par Peyo. Sorti le .

Des haricots partout est la  de la série Spirou et Fantasio de Jean-Claude Fournier, publiée pour la première fois dans Spirou du  au .

Notes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pois
 Mogette
 Haricot de mouton, sorte de ragout à base de viande de mouton et de légumes divers
 Haricot de mer, espèce d’algues brunes
 
 
 Zydeco, genre musical connu aussi sous le nom de "Zaricot"

Nom de légumineuse ambigu
Flore (nom vernaculaire)
Fabaceae